Valmore Rodríguez peut désigner :

 Valmore Rodríguez (1900-1955) : homme politique, journaliste et syndicaliste vénézuélien, éponyme de :
 Valmore Rodríguez : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Trujillo ;
 Valmore Rodríguez : capitale de la paroisse civile de Valmore Rodríguez de la municipalité de Sucre dans l'État de Trujillo ;
 Valmore Rodríguez : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État de Zulia.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme